Chasing the Sun – album di Chris Poland del 2000
 Chasing the Sun – album degli Indigenous del 2006 
 Chasing the Sun – album di Tara Oram del 2008 
 Chasing the Sun – singolo dei The Wanted del 2012
 Chasing the Sun – singolo di Hilary Duff del 2014